

Остшиці — село в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Остшиці — село в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства